Овіраптор (Oviraptor) — всеїдний ящеротазовий динозавр родини Овірапторові (Oviraptoridae), який існував наприкінці крейдяного періоду (75 млн років тому) на території сучасної Монголії.

Історія досліджень 
На початку 20-х років XX століття група науковців з Американського музею природознавства під керівництвом Роя Чепмена Ендрюса вирушила в експедицію до Монголії у пустелю Гобі з метою пошуку слідів давньої людини. Слідів людини вони не знайшли, проте відкопали безліч останків динозаврів і ссавців. Найбільша кількість скам'янілостей належав протоцератопсу (Protoceratops), було знайдено так само безліч гнізд з кладками яєць протоцератопса. Всередині одного гнізда був виявлений неповний скелет і череп невідомого теропода, який, як припустили, загинув у той момент, коли ласував яйцями протоцератопса. Цього динозавра описав Генрі Ферфілд Осборн і назвав Oviraptor philoceratops (що означає «пожирач яєць любитель цератопсів»). Наукові експедиції у 70-х роках знайшли ще кілька скам'янілих решток овіраптор, що дозволило продовжити вивчення скелета і зовнішнього вигляду цього динозавра.

Опис 

Дрібний динозавр з куполоподібним коротким черепом, химерним гребенем і беззубим дзьобом. Череп відрізняється безліччю отворів або просто кісткових розпірок. Морда коротка. У гребні багато отворів, повітряних порожнин. Потужні щелепи, призначені для дроблення. Ймовірно, зі своїм дзьобом і потужними щелепами овіраптор харчувався м'ясом, яйцями, насінням, комахами, рослинами тощо.

Коротка висока морда з сильно викривленими щелепами, широкий роговий дзьоб і обширні місця для кріплення м'язів свідчать про те, що овіраптор міг завдавати серйозних ударів. Одні науковці вважають, що він харчувався дрібними ссавцями, яких вбивав дзьобом, інші — що основу харчового раціону овіраптора становили рослини і молюски.

Тіло завдовжки до 2 м, розрахункова вага — 30 кг. Він мав легку тілобудову, був швидким, довгоногим і двоногим (ходив на двох ногах). Можливо, міг швидко бігати.

Філогенія 
Кладограма, що відображає філогенетичні (родинні) зв'язки овіраптора, створена за Fanti et al., 2012.

Примітки

Посилання 
 Clark J. M., Norell M. A., Barsbold R. Two new oviraptorids (Theropoda: Oviraptorosauria), upper Cretaceous Djadokhta Formation, Ukhaa Tolgod, Mongolia. Journal of Vertebrate Paleontology 21(2): 209—210.
 Овираптор (Похититель яиц).

Овірапторові
Динозаври Азії
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1924